Steuk ist der Name von

 Roland Steuk (* 1959), deutscher Hammerwerfer
 Martina Steuk (* 1959), deutsche Mittelstreckenläuferin, Ehefrau von Roland